Виктор Краатц (; 7 апреля 1971, Западный Берлин) — канадский фигурист, выступавший в танцах на льду. Он и его партнерша Ше-Линн Бурн в 2003 году стали первыми канадскими чемпионами мира.

Карьера 
Краатц начал кататься на коньках в возрасте 9 лет. Рожденный в Западном Берлине, он рос в Швейцарии, а позже переехал с матерью в Канаду. В Швейцарии он и начал заниматься танцами на льду в паре с Analisa Beltrami. Переехав в Канаду, Виктор встал в пару с Taryn O'Neill.

В апреле 1991 года Краатц начал кататься с Ше-Линн Бурн и оставался с ней до конца своей любительской карьеры.  Ше-Линн и Виктор сменили довольно много тренеров, среди которых были Татьяна Тарасова, Наталья Дубова и Николай Морозов.

В 2003 году, выиграв чемпионат мира, пара ушла из любительского спорта и Виктор объявил о завершении спортивной карьеры.

Личная жизнь 
Виктор Краатц женат на финской фигуристке Майкки Уотила. Их первый сын родился 14 сентября 2006 года, а второй 10 июля 2010 года. Проживает семья в Ванкувере (Канада).

Спортивные результаты 
(с Ш.-Л.Бурн)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Профиль пары Ш.Бурн и В.Краатца на сайте ИСУ 
 
 Виктор Краатц на сайте КиноПоиск

Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Иммигрировавшие в Канаду из Германии
Выпускники Американской школы в Швейцарии